Siedmiopalecznik (Comarum L.) – rodzaj roślin z rodziny różowatych (Rosaceae). Obejmuje w zależności od ujęcia jeden gatunek (siedmiopalecznik błotny C. palustre) lub dwa do pięciu gatunków. Zaliczany tu w szerszym ujęciu C. salesovianum, w węższym wyodrębniany jest w monotypowy rodzaj Farinopsis. Siedmiopalecznik błotny występuje w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej – w środkowej i północnej części Ameryki Północnej, w Europie (w tym w Polsce, ale bez południowych krańców kontynentu) oraz w Azji (od Kaukazu, Kazachstanu, Chin i Japonii na północ). Włączenie tu C. salesovianum rozszerza zasięg na południe o Himalaje.

Morfologia 
 Pokrój Byliny i półkrzewy o pędach wzniesionych lub podnoszących się. 
 Liście Skrętoległe i nieparzysto pierzasto podzielone. 
 Kwiaty Obupłciowe, zebrane w kwiatostany wierzchotkowe. Hypancjum słabo wgłębione, powiększające się podczas owocowania. Działki kielicha w liczbie pięciu, trwałe, podobnie jak także pięć listków kieliszka. Płatków jest pięć, barwy czerwonej, ciemnoczerwonej lub białej. Pręcików od 15 do 25, z cienkimi, ale trwałymi nitkami. Pylniki kuliste, u nasady sercowate. 
 Owoce Drobne niełupki nagie lub owłosione tkwiące w mięsistym dnie kwiatowym.

Systematyka 
 Synonimy
Commarum Schrank, Farinopsis Chrtek & Soják, Pancovia Heister ex Fabricius

 Pozycja systematyczna według APweb (2001...)
Rodzaj należący do podplemienia Fragariinae, plemienia Potentilleae, podrodziny Rosoideae, rodziny różowatych (Rosaceae Juss.), rzędu różowców, kladu różowych w obrębie okrytonasiennych.

 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

 
 Wykaz gatunków (szersze ujęcie)
 Comarum palustre L. – siedmiopalecznik błotny
 Comarum salesovianum (Stephan) Asch. & Graebn.

Przypisy 

Różowate